Moutiers (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Moutiers (Eure-et-Loir) – francuskie miasto w regionie Centre
 Moutiers (Meurthe i Mozela) – francuskie miasto w regionie Lotaryngia
 Moûtiers – francuskie miasto w regionie Sabaudia